Jan Vaes (burgemeester), Peter Johannes (Jan) Vaes (*1933), burgemeester van Maasbracht
 Jan Vaes (kunstenaar), Johannes Cornelis (Jan) Vaes (1927-1994), kunstenaar